Појам Тибести може да се односи на:
 Тибести (планински венац), планински венац у северној Африци
 Тибести (регион), регион Чада